Verona Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Verona Township (Michigan)
 Verona Township (Minnesota)
 Verona Township (Nebraska)
 Verona Township (New Jersey)